Mosbach und Mosbachtal heißen folgende geographischen Objekte:

Stadt:
 Mosbach, Stadt im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Gemeindeteile und Siedlungsplätze:
 Mosbach (Feuchtwangen), Pfarrdorf der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Mosbach (Gersfeld), Ortsteil der Stadt Gersfeld, Landkreis Fulda, Hessen
 Mosbach (Markt Erlbach), Dorf des Marktes Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Mosbach (Schaafheim), Ortsteil der Gemeinde Schaafheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Mosbach (Spalt), Dorf der Stadt Spalt, Landkreis Roth, Bayern
 Mosbach (Wiesbaden), im Stadtteil Wiesbaden-Biebrich aufgegangenes Dorf, Wiesbaden, Hessen 
 Mosbach (Wutha-Farnroda), Ortsteil der Gemeinde Wutha-Farnroda, Wartburgkreis, Thüringen

 Mosbachtal (Gemeinde Hohenberg), Ortslage von Markt Hohenberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Gewässer, teils mit Talnamen Mosbachtal:
 Mosbach (Erbstrom), linker Zufluss des Erbstrom bei Wutha, Gemeinde Wutha-Farnroda, Wartburgkreis, Thüringen
 Mosbach (Fränkische Rezat), linker Zufluss der Fränkischen Rezat bei der Hügelmühle, Stadt Spalt, Landkreis Roth, Bayern
 Mosbach (Mittlere Aurach), linḱer Zufluss der Mittleren Aurach bei Mosbach, Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Mosbach (Rhein), Oberlaufname Belzbach, rechter Zufluss des Oberrheins in Biebrich, Stadt Wiesbaden, Hessen
 Mosbach (Rot), rechter Oberlauf der Rot bis zur Menzlesmühle, Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Mosbach (Sieg), rechter Zufluss der Sieg bei Merten, Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Mosbach ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Mosbach (* 1963), deutscher Maler
 Johann von Pfalz-Mosbach (1443–1486), Prinz aus dem Hause Wittelsbach, Domherr und Dompropst
 Ruth von Mosbach-Lindenfels, um das Ende des 14. Jahrhunderts Äbtissin des Klosters Himmelkron
 Samuel Mosbach der Ältere (1556–1603), deutscher Jurist und Kanzler des Kurfürstentums Sachsen
 Samuel Mosbach (1584–1649), deutscher Rechtswissenschaftler
 Walter Mosbach (1899–1971), deutscher Zahnarzt und Opfer des Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Mosbacher
 Moosbach
 Mosebach
 Mosenbach
 Moßbach